«Машины не парковать» — двенадцатый студийный альбом российской группы «Машина времени». Состоит из пяти новых песен и десяти каверов; выпущен в 2009 году.

На альбоме представлены новые песни, написанные самими музыкантами, а также хиты отечественных рок-групп. В числе последних — «Аквариум», «Секрет», «Бригада С», «Звуки Му», «Чиж & Co», «Несчастный случай», «Ундервуд» и «Nautilus Pompilius». Закрывает альбом песня, написанная директором группы Владимиром Сапуновым на стихи классика русской поэзии XX века Семёна Кирсанова.

Список композиций 
 Праздник начинается сейчас (Андрей Макаревич)
 Брошенный Богом мир (Владимир Матецкий, Евгений Маргулис — Андрей Макаревич)
 Рыбы (Андрей Макаревич)
 Апокриф (Борис Гребенщиков)
 Буги-вуги на потолке (Андрей Макаревич)
 Бродяга (Гарик Сукачёв, Кирилл Трусов — Карен Кавалерян)
 Не удивляйся (Максим Леонидов — Сосэй, Ки-но Цураюки, Фудзивара-но Окикадзэ, Идзуми-сикибу)
 Я — змея (Борис Гребенщиков)
 Досуги-буги (Пётр Мамонов)
 Я не сплю с фотомоделями (Владимир Ткаченко — Максим Кучеренко)
 Алиса (Максим Леонидов — Дмитрий Рубин)
 Перекрёсток (Сергей «Чиж» Чиграков)
 Что ты имела (Алексей Кортнев)
 Скованные одной цепью (Вячеслав Бутусов — Илья Кормильцев)
 Над нами (Владимир Сапунов — Семён Кирсанов)

Состав группы 
 Андрей Макаревич — вокал, голос, электрогитара, акустическая гитара, рояль, бас гитара
 Александр Кутиков — бас-гитара, вокал, голос, бэк-вокал
 Евгений Маргулис — гитара, бас-гитара, вокал, бэк-вокал
 Андрей Державин — клавишные, электропианино, аранж.духовых, вокал, бэк-вокал
 Валерий Ефремов — ударные

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Второй официальный сайт группы

Альбомы 2009 года
Альбомы группы «Машина времени»
Кавер-альбомы